Andrey Nikolaevich Movsesyan (27 de outubro de 1975) mais conhecido como Andrey Movsesyan é um futebolista armeno que atua como atacante. Atualmente defende as cores do Avangard Podolsk time de pequena expressão na Rússia. Atuou ainda por diversos times da Rússia tendo destaque no FC Spartak Moscovo e no FC Terek Grozny. Andrey ja foi convocado para a Seleção Armênia de Futebol em 12 ocasiões, marcando dois gols.

Referências
http://www3.ogol.com.br/jogador/andrei_movsesyan/atual/ficha/0/default/61955&search=1

Naturais de Moscou
Futebolistas da Armênia
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do FC Moscou
Futebolistas do Respublikanskiy Futbolniy Klub Terek
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol